Аурих () - топоним.

 Аурих — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Аурих (район) — район в Нижней Саксонии, Германия.